

Богутин — село в Золочівському районі Львівської області

Богутин — село в гміні Сосновиця Парчівського повіту Люблінського воєводства